Mascart ist der Familienname folgender Personen:

 Éleuthère Mascart (1837–1908), französischer Physiker
 Jean Mascart (1872–1935), Astronom und Mathematiker; Direktor des Observatoire de Lyon
 Paul Mascart (1874–1958), französischer Maler

Siehe auch:
 Kap Mascart, Kap am nördlichsten Ausläufer der Adelaide-Insel vor der Westküste des antarktischen Grahamlands